Osiedla mieszkaniowe w Polsce: 
 Osiedle Daszyńskiego (Lublin)
 Osiedle Daszyńskiego (Suwałki)